Bruno Hauff ist der Name folgender Personen:

* Bruno Hauff (Verleger) (1884–1963), deutscher Verleger
 Bruno Hauff (Politiker) (1885–nach 1932), deutscher Unternehmer und Politiker (DDP, DStP)